L'expression eye for an eye signifie œil pour œil en anglais.

Cinéma et télévision 
 Eye for an Eye est le titre original du film américain Au-delà des lois, réalisé par John Schlesinger en 1996.
 Eye for an Eye est une série télévisée américaine créée par Jerry Bryant en 2003.
 Eye for an Eye est le titre international du film allemand Auge um Auge, réalisé par Rouven Blankenfeld en 2004.
 Eye for an Eye est le titre international du film sud-coréen Noon-e-neun noon I-e-neun i, réalisé par Ahn Kwon-tae et Kwak Kyung-taek en 2008.
 Eye for an Eye,  thriller espagnol de Paco Plaza (2019).

Musique 
 Eye for an Eye est un groupe polonais de punk-rock.
 Eye for an Eye est un album du groupe Corrosion of Conformity sorti en 1984.
 Eye for an Eye est une chanson du groupe Quiet Riot présente sur l'album Quiet Riot II sorti en 1978.
 Eye for an Eye (Your Beef is Mines) est une chanson du groupe Mobb Deep présente sur l'album The Infamous sorti en 1995.
 Eye for an Eye est une chanson du groupe Soulfly présente sur l'album éponyme sorti en 1998.
 Eye for an Eye est une chanson du groupe UNKLE présente sur l'album Never, Never, Land sorti en 2003.